Okręg Tukums  (łot. Tukuma rajons) – okręg w zachodniej Łotwie, ok. 20 km na zachód od Rygi, nad Morzem Bałtyckim, istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Talsi, Kuldīga, Saldus, Dobele, jełgawskim oraz miastem wydzielonym Jurmała.

Skład etniczny 
 83,9% - Łotysze
 9,3% - Rosjanie
 2,2% - Białorusini
 1,3% - Ukraińcy
 1% - Polacy
 1% - Litwini

Główne miejscowości 
 Tukums
 Kandava
 Degole
 Džūkste 
 Engure
 Irlava
 Jaunpils 
 Jaunsāti 
 Lapmežciems 
 Lestene 
 Pūre
 Sēme
 Slampe 
 Smārde 
 Tume 
 Vāne 
 Viesatas 
 Zante 
 Zentene

Linki zewnętrzne 
  (kopia z Internet Archive)

Tukums